

Souverains 
 Charles II dit le Chauve (823 – 877), empereur d'Occident, roi de Francie occidentale et Germanie de 843 à 877
 Charles II (1254 – 1309), roi de Sicile de 1285 à 1309
 Charles II dit le Mauvais (1332 – 1387), roi de Navarre de 1349 à 1387 et comte d'Évreux de 1343 à 1378
 Charles II (1364 – 1431), duc de Lorraine de 1390 à 1431
 Charles II (1486 – 1553), duc de Savoie et prince de Piémont de 1504 à 1553
 Charles II (1529 – 1577), margrave de Bade-Durlach de 1553 à 1577
 Charles II (1540 – 1590), archiduc, régent de l'Autriche inférieure à partir de 1564
 Charles II (1555 – 1589), souverain de Monaco de 1581 à 1589
 Charles II (1630 – 1685), roi d'Angleterre de 1660 à 1685
 Charles II (1661 – 1700), roi d'Espagne de 1665 à 1700
 Charles II (1728 – 1793), duc de Wurtemberg de 1737 à 1793
 Charles II (1741 – 1816), duc puis grand-duc de Mecklembourg-Strelitz de 1794 à 1816
 Charles II, successivement roi d'Étrurie de 1803 à 1807, duc de Lucques de 1824 à 1847, puis duc de Parme de 1847 au , date de son abdication.
 Charles II (1786 – 1818), grand-duc de Bade de 1811 à 1818
 Charles II (1893 – 1953), roi de Roumanie de 1930 à 1940

Nobles 

 Charles II (1297 – 1346), comte d'Alençon et du Perche de 1326 à 1346
 Charles II (1415 – 1471), sire d'Albret (1407 – 1471)
 Charles II de Bourbon (1433 – 1488), archévêque de Lyon de 1447 à 1488
 Charles II (1488 – 1496), comte de Savoie
 Charles II de Cossé, premier duc de Brissac (1462 – 1526)
 Charles II Auguste de Palatinat-Deux-Ponts (1746 – 1795), duc palatin des Deux-Ponts de 1775 à 1793

Charles 02